P42 ou P-42 peut faire référence à:
 HMS Unbroken (P42), un sous-marin de la Royal Navy ; 
 LÉ Ciara (P42), un patrouilleur de la Marine irlandaise ;
 P-42, un avion de chasse russe.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres